North Miami (Flórida)
 North Miami (Oklahoma)
 North Miami Beach

Desambiguações de topônimos